Taraba (staat), een staat van Nigeria
 Taraba (rivier), een rivier in Nigeria
 Taraba (geslacht), een vogelgeslacht
 Taraba (bijbel)
 Taraba FC, een Nigeriaanse voetbalclub